Pfirsch ist der Familienname von:

 Dieter Pfirsch (1927–2004), deutscher Physiker
 Karl Pfirsch (1877–1967), deutscher Manager und "Wehrwirtschaftsführer"